Friedrich von Gentz (1764-1832), écrivain et homme politique allemand ;
 Ismaël Gentz (1862-1914), peintre prussien ;
 Wilhelm Gentz (1822-1890), peintre prussien.